Rousínov (Duits: Neu Raußnitz) is een Tsjechische stad in de regio Zuid-Moravië, en maakt deel uit van het district Vyškov.

Rousínov telt 4971 inwoners (2006).

Gemeente in Vyškov